Weinlig ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Christian Weinlig (1812–1873), deutscher Mediziner, Herausgeber und Politiker

 Eduard Weinlig (1832–1920), deutscher Unternehmer und Politiker
 Otto Friedrich Weinlig (1867–1932), deutscher Industrieller

Siehe auch:
 Weinling